

Населені пункти та їхні частини
 Маршовиці — село в гміні Олава Олавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Маршовиці — село в гміні Коцмижув-Любожиця Краківського повіту Малопольського воєводства
 Маршовиці — село в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Маршовіце — частина міста Вроцлав в Нижньосілезькому воєводстві

Маршовиці (Бенешов)
 Маршовиці (Яблонець-над-Нисою)

Примітки